Limon – miasto w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Lincoln
 Limón (Puerto Limón) – miasto portowe w Kostaryce, położone we wschodniej części kraju, na wybrzeżu Morza Karaibskiego.
 Limón – prowincja Kostaryki
 Limón – gmina w Hondurasie
 Limon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre

Osoby o nazwisko Limon 
 Ada Limón – amerykańska poetka
 Emilio Limón – surinamski piłkarz
 Iyari Pérez Limon – aktorka amerykańska (ur. 1976)
 José Arcadio Limón – amerykański tancerz i choreograf
 Rafael Limón – meksykański bokser